Виктор Степанович Петраков (род. 15 января 1949) — советский баскетболист и российский спортивный функционер. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Воспитанник киргизской баскетбольной школы.

Выступал за ЦСКА. Рекордсмен команды по числу побед в чемпионатах СССР — 10 титулов (1972-74, 1976-82). Серебряный призёр ЧЕ-1977.

По окончании карьеры — функционер. Президент ЦСКА в середине 90-х.

Отец баскетболисток Елены Барановой и Анны Петраковой.

Примечания

Ссылки 
 Профиль

Баскетболисты СССР
Игроки БК ЦСКА Москва
Чемпионы СССР по баскетболу
Игроки сборной СССР по баскетболу
Баскетбольные функционеры России